

Морозовське сільське поселення — сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Морозовське сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область